Duello Madre – gruppo musicale italiano
 Duello Madre – album dei Duello Madre del 1973
 Duello madre – album discografico di Richard Benson del 2016